Bror Olsson kan syfta på bland andra:

 Bror Olsson (1860–1945), svensk skådespelare
 Bror Olsson (1894–1973), svensk biblioteksman